Sadóvoie (Adiguèsia), localitat de la república d'Adiguèsia, a Rússia
 Sadóvoie (Khabàrovsk), localitat del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Sadóvoie (Crimea), localitat de la república de Crimea, a Rússia
 Sadóvoie (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia
 Sadóvoie (Kurgan), localitat de la província de Kurgan, a Rússia
 Sadóvoie (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia
 Sadóvoie (Daguestan), localitat de la república del Daguestan, a Rússia
 Sadóvoie (Astracan), localitat de la província d'Astracan, a Rússia
 Sadóvoie (Volgograd), localitat de la província de Volgograd, a Rússia